Chengawa (tib. spyan snga ba) bezeichnet folgende tibetische Personen:

 Chengawa Tshülthrim Bar (spyan snga ba tshul khrims 'bar)
 Chengawa Sönam Gyeltshen (spyan snga ba bsod nams rgyal mtshan), Abt des Klosters Densa Thil